Джон О'Ка́ллаґан ():

 Джон О'Каллаґан (діджей)
 Джон О'Каллаґан (політик)
 Джон О'Каллаґан (солдат)

Сторінки зі списками однофамільців-тезок